Blasius se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Johann Heinrich Blasius
 Wilhelm August Heinrich Blasius